Thomas William Paterson (1851-1921) est un homme politique canadien qui sert comme lieutenant-gouverneur de la province de Colombie-Britannique de 1909 à 1914.

Carrière

Politique

Liens externes 

Lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique
Personnalité politique canadienne
Naissance en décembre 1851
Décès en août 1921
Décès à 69 ans